Palfrey ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Jeane Palfrey (1956–2008), US-amerikanische Bordellbetreiberin
 John G. Palfrey (1796–1881), US-amerikanischer Politiker
 Lisa Palfrey (* 1967), walisische Schauspielerin
 Sean Palfrey (* 1968), walisischer Dartspieler

Siehe auch:

 Pelfrey